Hestia (griechisch „Herd“) ist

 Hestia, die Göttin des Herdfeuers in der griechischen Mythologie
 (46) Hestia, ein Asteroid
 Hestia (Gattung), eine Gattung der Bärlapppflanzen aus der Ordnung der Drepanophycales
 Hestia (Cherryh), ein Science-Fiction-Roman von C. J. Cherryh von 1979
 Hestia (Verlag), ein Bayreuther Buchverlag